Евролига 2017/2018 — 18-й розыгрыш Евролиги под эгидой УЛЕБ и 61-й розыгрыш ведущего соревнования среди мужских европейских клубных баскетбольных команд, включая розыгрыши Кубка европейских чемпионов ФИБА.

26 октября 2016 года Евролига объявила, что «финал четырёх» турнира пройдёт в Белграде на спортивной арене Штарк Арена.

Победителем в 10 раз в своей истории стал клуб «Реал Мадрид». MVP регулярного турнира и «финала четырёх» — Лука Дончич.

Формат 
В регулярном сезоне будет участвовать 16 команд, которые играют друг с другом по круговой системе. После 30 матчей регулярного сезона восемь лучших команд войдут в четвертьфинал. Он будет проходить в серии до трёх побед. Победители четвертьфинальных пар выходят в финал четырёх, где разыграют титул победителя Евролиги.

Участники 
Список участников регулярного сезона Евролиги 2017/2018, сформировался по следующим параметрам:
LC: Клубы - обладатели долгосрочных лицензий
1-е, 2-е, и т.д.: Победители и призёры национальных первенств
EC: Обладатель Кубка Европы

Арены

Регулярный сезон

Турнирная таблица

Четвертьфинал 

Команда 1 проведёт на своей площадке первую, вторую игру и, в случае необходимости, пятую. Команда 2 проведёт на своей площадке третью игру и, в случае необходимости, четвёртую.

Финал четырёх 

Финал четырёх является заключительной стадией каждого сезона Евролиги. Полуфинальные матчи проходят в пятницу. Финал проходит в воскресенье после матча за 3-е место.

Награды

MVP регулярного сезона 
  Лука Дончич ( Реал Мадрид)

MVP финала четырёх 
  Лука Дончич ( Реал Мадрид)

Сборная всех звёзд

Лучший оборонительный игрок 
  Кайл Хайнс( ЦСКА (Москва))

Приз имени Альфонсо Форда 
  Алексей Швед ( Химки)

Восходящая звезда 
  Лука Дончич ( Реал Мадрид)

Магический момент 
  Ян Веселы ( Фенербахче)

MVP месяца

MVP недели

Регулярного сезона

Четвертьфинал

Индивидуальная статистика

Эффективность

Очки

Подборы

Передачи

Перехваты

Блок-шоты

См. также 
Кубок Европы по баскетболу 2017/2018
Лига чемпионов ФИБА 2017/2018
Кубок ФИБА Европа 2017/2018

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт турнира

Евролига 2017/2018